

Patronyme 

  (1877-1949), personnalité politique suisse
 David Paschoud (1845-1924), personnalité politique suisse
 Maurice Paschoud (1882-1955), universitaire et personnalité politique suisse